"Puente", que em Língua castelhana quer dizer "ponte" pode significar:
 Puente Alto, comuna chilena da Região Metropolitana de Santiago
 La Puente, cidade dos EUA na Califórnia
 Puente Viesgo, cidade espanhola da Cantábria
 Puente Aranda, localidade de Bogotá
 West Puente Valley, região censo-designada da Califórnia
 Puente Genil, municipio espanhol da Andaluzia
 Puente la Reina, municipio espanhol da Navarra
 Estação Puente de Vallecas, estação do Metrô de Madrid
 Pinos Puente, municipio espanhol da Andaluzia
 Puente Piedra (distrito), distrito da Província de Lima (Peru)
 Puente de Vallecas (distrito), distrito de Madri
 Puente del Inca, localidade argentina da província de Córdova
 Puente de Ixtla, município mexicano de Morelos
 Castejón del Puente, municipio espanhol de Aragão
 Puente de Montañana, municipio espanhol de Aragão
 Puente del Congosto, municipio espanhol de Castela e Leão
 Rionegro del Puente, municipio espanhol de Castela e Leão
 Villabuena del Puente, municipio espanhol de Castela e Leão
 Puente de Génave, municipio espanhol de Castela e Leão
 Puente de la Mujer, monumento argentino
 El Puente del Arzobispo, municipio espanhol de Castela-Mancha
 Puente de Domingo Flórez, municipio espanhol de Castela e Leão
 Puente la Reina de Jaca, municipio espanhol de Aragão

Ver também
 

Desambiguações de topônimos